Mavia,  une reine arabe tanukhide du 
 Mavia, un genre d'insecte (Ichneumonidae)